Németország
 Steinheim, település Észak-Rajna-Vesztfáliában
 Steinheim an der Murr, településl Baden-Württembergben
 Steinheim am Albuch, településl Baden-Württembergben